Shinyanga è una città della Tanzania, da cui prendono il nome anche:

 la Regione di Shinyanga
 il Distretto Urbano di Shinyanga
 il Distretto Rurale di Shinyanga
 la diocesi di Shinyanga